Кингс () — округ штата Калифорния, США. Находится в долине Сан-Хоакин. Население округа, по данным переписи 2010 года, составляет 152 982 человека. Окружной центр Кингс — город Ханфорд.

История 
Округ Кингс был образован в 1893 году из западной части другого округа — Туларе. Округ получил своё название от библейских трёх царей.

География 
Общая площадь округа равняется 3 610 км², из которых 3 600 км² составляет суша и 5,4 км² (0,2%) — вода.

Соседние округа 
На севере и северо-востоке Кингс граничит с округом Фресно, на востоке с Туларе, на юго-западе со Сан-Луисом-Обиспо, на юге с Керном, на западе с округом Монтерей.

Города и населённые местности
В округе расположено 4 города:
 Авенал
 Коркоран
 Ханфорд
 Лемур

В округе расположено 9 сельских общин:
 Айленд Дистрикт
 Армона
 Гернси
 Грейнджвилл
 Лейксайд
 Хардвик
 Кетлмен Сити
 Стратфорд
 Холлс Корнер

В округе расположена 1 индейская резервация
 ранчерия Санта-Роза

Демография 

По данным переписи 2010 года, население Кингса составляет 152 982 человека. Расовый состав округа включает 54,3% белых, 7,2% чёрных или афроамериканцев, 1,7% коренных американцев, 3,7% азиатов, 0,2% выходцев с тихоокеанских островов, 28,1% представителей других рас и 4,9% представителей двух и более рас. 50,9% из всех рас — латиноамериканцы.

Транспорт

Автомагистрали 
  I-5
  SR 33
  SR 41
  SR 43
  SR 137
  SR 198
  SR 269

Примечания 

Округа Калифорнии